Karl Zachariae von Lingenthal ist der Name von:

* Karl Salomo Zachariae von Lingenthal (1789–1843), deutscher Rechtswissenschaftler; siehe Karl Salomo Zachariae
 Karl Eduard Zachariae von Lingenthal (1812–1894), deutscher Rechtshistoriker
 Karl Georg Zachariae von Lingenthal (1842–1907), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier